Данчов може да се отнася за:
 Георги Данчов (1846-1908), български художник и революционер
 Иван Данчов, няколко души с това име
 Никола Данчов (1878-1956), български писател и лексикограф
 Петър Данчов (1857-1913), български юрист
 Юрдан Данчов (1871-1956), български инженер